Rzgów, bzw. der deutsche Name Rzgow, bezeichnet folgende Orte in Polen:
 Rzgów, Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź; Teil der Gmina Rzgów
 Rzgów (auch Rzgów Pierwszy), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Rzgów (Powiat Koniński)
 Rzgów Drugi, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Rzgów (Powiat Koniński)